Хопёрский (от реки Хопёр и от хопёрских казаков):

 Хопёрский 1-й казачий полк (1696-1918)

Топоним 
 Хопёрский — хутор, сейчас станица Хопёрская в Краснодарском крае.
 Хопёрский — посёлок в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Хопёрский округ (?-1918) — Область Войска Донского.
 Хопёрский округ (1928—1930) — Нижне-Волжский край.

Фамилия 
 Александр (Хопёрский) (род. 1964) — архиерей Эстонской апостольской православной церкви.

См. также 
 Хопёрский заповедник
 Хоперсков